Городецкий кремль — несохранившаяся крепость в Городце Нижегородской области. Впервые упоминается в летописях как Городец в 1172 году, как Городец-Радилов в 1216, также есть версии основания крепости в 1154 или 1152.

История 
Основной версией является основание крепости Городец Андреем Боголюбским в 1172 для защиты владимирских земель от Волжской Булгарии. Альтернативная версия связывает это с 1154 и Юрием Долгоруким.

Разрушена в 1238 во время монгольского нашествия, затем в 1408, Едигеем.

В 1263 при возвращении из Орды в Городце умер великий князь Александр Ярославич Невский.

С 1282 — столица независимого Городецкого княжества. И, несмотря на то, что долго независимость Городца не продлилась, ещё в XVII веке это был крупный торговый пункт, расположенный вдоль Волги с центром в крепости.

Крепость 
Как выглядела крепость, неизвестно — до нашего времени сохранились только валы, и то далеко не полностью (предположительно — не больше трети). Помимо природных причин, крепость разрушается за счёт городской застройки, несмотря на то, что является объектом культурного наследия. Достоверность макета, установленного для туристов в местном музее, вызывает серьёзные сомнения.

Предположительные параметры крепости: периметр деревянных стен — 2 км, их высота — 7-8 м.

Источники 
 Кирьянов И. А. «Старинные крепости Нижегородского Поволжья». Горький, 1961.
 Крадин Н. П. «Русское деревянное оборонное зодчество». М., 1988.

Ссылки 
 Древние крепости Нижегородской области

Кремли
Городец
Бывшие здания и сооружения России
Русские оборонительные сооружения XII века
Городища Нижегородской области